Przełęcz Krzyżowa – przełęcz w Beskidzie Sądeckim
 Przełęcz Krzyżowa – przełęcz na Kaukazie